Talco – minerale
Talco – prodotto cosmetico 
Talco – gruppo musicale italiano
Talco – città statunitense nel Texas